Banting peut faire référence à :
 Banting, un cratère lunaire.
 Frederick Banting (1891–1941), un médecin et scientifique canadien.
 Matt Banting (1994-), surfeur australien.
 William Banting (1796-1878), croque-mort anglais célèbre pour avoir popularisé un régime amaigrissant.

Homonymie de patronyme